Анджело Перуци () е бивш италиански вратар, печелил Световно първенство по футбол през 2006, както и трикратен носител на Вратар на Годината на Серия А. Със състава на Ювентус има три титли на Серия А, Шампионска лига и Купа на УЕФА, а с Лацио спечелва Купата на Италия.

Statistics

Източници 

Италиански футболисти
Футболисти на Ювентус
Футболисти на Интер Милано
Футболисти на АС Рома
Футболисти на Лацио
Футболисти на ФК Верона